IOA steht für:
 Independent Olympic Athletes bzw. Individual Olympic Athletes, siehe Unabhängige Olympiateilnehmer
 Indian Olympic Association
 Institute of Acoustics
 Internationale Olympische Akademie
 Irish Orienteering Association
 Flughafen Ioannina (IATA-Code), griechischer Flughafen

Abkürzung